Natalplommonsläktet (Carissa) är ett släkte i familjen oleanderväxter med cirka 18 arter från Afrika, Asien och Australien. En art, natalplommon (C. macrocarpa), odlas ibland som krukväxt i Sverige och är vanlig som häckväxt i varma regioner.

Släktet innehåller välförgrenade och taggiga buskar. Taggarna är kan vara raka eller krökta. Bladen är motsatta. Blomställningen består av toppställda knippen. Fodret är femflikigt. Kronan är utbredd med en blompip med inkluderade ståndare. Fruktämnet innehåller 1-4 fröämnen i varje fack. Frukten är ett bär, vanligen runt eller elliptiskt.
Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Oleanderväxter
Krukväxter
Carissa